Yunlong bezeichnet:

 den Kreis Yunlong (云龙县) im Autonomen Bezirk Dali in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yunlong (Dali);
 den Stadtbezirk Yunlong (云龙区) der bezirksfreien Stadt Xuzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Yunlong (Xuzhou);
 die Großgemeinde Yunlong (云龙镇) der kreisfreien Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yunlong (Jianyang);
 die Großgemeinde Yunlong (云龙镇) im Kreis Liangping der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing in der Volksrepublik China, siehe Yunlong (Liangping);
 die Großgemeinde Yunlong (云龙镇) im Kreis Lu der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yunlong (Lu);
 die Großgemeinde Yunlong (云龙镇) im Stadtbezirk Qiongshan der chinesischen Provinz Hainan, siehe Yunlong (Qiongshan);
 die Großgemeinde Yunlong (云龙镇) im Stadtbezirk Yinzhou der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Yunlong (Yinzhou);
 die Gemeinde Yunlong (云龙乡) im Autonomen Kreis Luquan der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yunlong (Luquan);
 die Gemeinde Yunlong (云龙乡) im Kreis Minqing der chinesischen Provinz Fujian, siehe Yunlong (Minqing);
 Yunlong Shan, eine Erhebung in Xuzhou, China.